Die First Division 1979/80 war die 65. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum elften Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Birkirkara und Żebbuġ Rangers die Absteiger FC Għaxaq und FC Msida Saint Joseph. Birkirkara war erstmals seit der Saison 1977/78, Żebbuġ seit der Saison 1976/77 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die drei Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197980
Fußballsaison 1979/80